Равнокрылые, или равнокрылые хоботные  — ранее выделявшийся отряд насекомых с неполным превращением. Многие виды равнокрылых — вредители сельскохозяйственных культур и переносчики болезней растений.

Статус группы 
Проведённые в 1990-x годах исследования морфологии и анализ первичной последовательности ДНК выявили парафилетическую природу этой группы. В настоящее время равнокрылых объединяют с клопами в отряд полужесткокрылых (Hemiptera).

Представители 
 Sternorrhyncha — 17 000 видов;
 Auchenorrhyncha — 35 000 видов;
 Coleorrhyncha — 25 видов.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Полужесткокрылые
Устаревшие таксоны животных